Marenić je selo koje se nalazi sjeverno od Vrbovca.

Povijest 

Spominje se 1771. g. u pisanim dokumentima. U selu se nalazi kapelica.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji